Сен-Викто́р-э-Мельвьё́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сен-Ром-де-Тарн. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12251.

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 125 км северо-восточнее Тулузы, в 39 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 374 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 227 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 159 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 62,1 %). Из 159 активных работали 142 человека (83 мужчины и 59 женщин), безработных было 17 (6 мужчин и 11 женщин). Среди 68 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Сторожевая башня XV века
 Церковь Сен-Виктор с византийскими фресками
 Часовня Нотр-Дам-дю-Дезер

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон